Gustave Chaudey (1817-1871), avocat, journaliste et homme politique français ;
 Georges Chaudey (1857-1940) homme politique français